IZ est une abréviation, qui signifie :

 Iž est une île de Croatie ;
 Iz est un des surnoms d'Israel Kamakawiwoʻole, musicien et chanteur hawaïen (1959-1997) ;
  ( en anglais) est un groupe musical sud-coréen ;
 IZ est également un code, qui signifie :
 Irak, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Arkia (Israël), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Code